Carlo Cignani – pittore italiano
 Felice Cignani – pittore italiano figlio di Carlo Cignani
 Pier Luigi Cignani – allenatore di calcio italiano